Науйойи-Вильня () — вильнюсский топоним:
 Науйойи-Вильня — район Вильнюса
 Науйойи-Вильня — станция Литовских железных дорог
 Науйойи-Вильня — моторвагонное депо, обслуживающее электропоезда Литовских железных дорог